

Sciences et techniques

Biologie 
 Ascuta taupo est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Orsolobidae.

Sciences de la Terre 
 Le Taupo est un supervolcan situé dans l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande, dont il ne reste plus guère que la caldeira, aujourd'hui occupée par le lac Taupo. Il est surtout connu pour l'éruption Oruanui, qui a éjecté plus de  de cendres et de ponces il y a environ .
 La zone volcanique de Taupo est une région volcanique de l'île du Nord, assez active. Outre le lac Taupo, elle comporte les monts Ruapehu et Ngauruhoe, ainsi que White Island.

Culture et société 
 Le Taupo Motorsport Park est un complexe sportif consacré aux sports mécaniques, situé à Taupo (Nouvelle-Zélande).
 Le Lake Taupo Cycle Challenge est une course cycliste néo-zélandaise, disputée sur une journée autour du lac Taupo.

Toponyme 

 Taupo, une ville de l'Île du Nord ;
 le lac Taupo, un lac de la région de Waikato, dans l'île du Nord ;
 la Tauranga Taupo, une rivière des régions de Hawke's Bay et de Waikato, dans l’Île du Nord.

Notes et références